Privatus steht für

 Privatier

Privatus ist der Name von

 Privatus (Märtyrer) († 222), römisch-katholischer Heiliger 
 Privatus von Mende († um 258), römisch-katholischer Heiliger